Gumpenberg ist der Name folgender Orte:

 Gumpenberg (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil der Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Gumpenberg (Gemeinde Oepping), Ortschaft der Gemeinde Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Gumpenberg (Gemeinde Haus), Ortschaft der Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark

Siehe auch:
 Gumpenberger
 Gumppenberg